Розуа-сюр-Сер:

 Розуа-сюр-Сер — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Розуа-сюр-Сер — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия.